KOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Komatipoort (Sudafrica)